Субмарина — різновид кораблів, які здатні занурюватись під воду
 Субмарина (2010) — британсько-американська комедійна мелодрама Річарда Айоаде